Гео́ргий Мотови́лов:
 Мотовилов, Георгий Иванович (1884—1963) — русский, советский скульптор.
 Мотовилов, Георгий Николаевич (1834—1880) — русский государственный и общественный деятель, тайный советник, сенатор.